In 2012 werd het 108ste Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio de Janeiro. De competitie werd georganiseerd door de FERJ en werd gespeeld van 21 januari tot 13 mei. Er werden twee toernooien gespeeld, de Taça Guanabara en Taça Rio. Beide winnaars bekampten elkaar in de finale, Fluminense werd kampioen.

Taça Guanabara

Groep A

Groep B

Troféu Edilson Silva

Knock-outfase

Taça Rio

Groep A

Groep B

Troféu Luiz Penido

Knock-outfase

Finale

Algemeen klassement
Volgens het reglement staan de kampioen en vicekampioen op de eerste twee plaatsen in het algemeen klassement, ook al hebben zij daarvoor niet genoeg punten. 

 Botafogo en Boavista waren voor de Copa do Brasil geplaatst omdat Flamengo en Fluminense via de Série A zich al voor de Copa Libertadores 2012 plaatsten.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Braziliaans competitievoetbal 2012